Dahn ist der Name folgender Orte:

 Dahn, eine Stadt im Rheinland-Pfalz

 das mittelalterliche Adelsgeschlecht der Ministeriale von Dahn, siehe Dahn (Adelsgeschlecht)

Dahn ist der Familienname folgender Personen:
 Constanze Dahn (1814–1894), deutsche Schauspielerin
 Daniela Dahn (* 1949), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Detlef Dahn (* 1943), deutscher Boxer
 Felix Dahn (1834–1912), deutscher Rechtswissenschaftler, Schriftsteller und Historiker
 Felix Dahn (Sänger) (* 1874, Todesjahr unbekannt), deutscher Opernsänger (Bariton), Sohn von Ludwig Dahn
 Friedrich Dahn (1811–1889), deutscher Schauspieler
 Hanns Dahn (1888–1969), deutscher Rechtsanwalt
 Ingrid Dahn (* 1939), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Ludwig Dahn (1843–1898), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Marie Dahn-Hausmann (1829–1909), österreichische Schauspielerin
 Peter Immanuel Dahn  (* um 1735; † nach 1802), Jurist im Dienst der Geistlichen Güterverwaltung der Kurpfalz
 Therese Dahn (1845–1929), deutsche Schriftstellerin und Ehrensenatorin
 Walter Dahn (* 1954), deutscher Maler, Fotograf und Tonkünstler

steht für:
 einen historischen Flurnamen in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland

Siehe auch:
 Dähn, Dan